Whitemud River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Whitemud River (Lake Manitoba), in Manitoba
 Whitemud River (Peace River), in Alberta 
 Whitemud River (Wenasaga River), im Kenora District, Ontario